Amphilochos (altgr. Ἀμφίλοχος) ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname.

Bekannte Namensträger:
 Amphilochos (Sohn des Amphiaraos) und der Eriphyle, König von Argos.
 Amphilochos (Sohn des Alkmaion), König der Amphilochier.
 Amphilochos (Sohn des Dryas), Gatte der Alkinoë.
 Amphilochos von Athen, antiker Autor, schrieb ein Werk über Ackerbau.
 Amphilochos (Heros), attischer Heilheros

Siehe auch:
 (5244) Amphilochos, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Amphilochius, lateinischer Personenname.
 Argos Amphilochikon, Stadt in Akarnanien, von Amphilochos, Sohn des Alkmaion gegründet.